

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 В Северной Африке основана колония Эбесс — первая колония Карфагена
 Ок. 644 — Манассию освобождают из темницы, и он возвращается в Иерусалим. Поддерживает яхвистов.

Китай 
 16-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Хуэй-гун послал группу евнуха Бо-ди к дисцам, чтобы убить Чун-эра, когда тот охотился вместе с правителем ди на берегу реки Вэйхэ.
 Чун-эр, узнав о смерти Гуань Чжуна, покинул земли ди (поручив жене ждать его 25 лет) и прибыл в Ци, где Хуань-гун женил его на своей дочери (эпизод 107 «Го юй»).
 Чун-эр по пути в Ци в Улу (местность в Вэй) он попросил еды у крестьянина, но тот дал ему комок земли, что Чжао Шуай истолковал как добрый знак (согласно гл.14 «Ши цзи» — 637 год, гл.37 и 39 — 644 год).
 Циньский князь назначил управителей и чиновников для района Хэдун.
 В 1 луне, в новолуние в Сун с неба упало пять «камней» (метеоритов). В той же луне шесть орлов пролетели назад над сунской столицей.
 В 3 луне, в день жэнь-шэнь, умер луский гун-цзы (княжич) Цзи-ю.
 В 4 луне, в день бин-шэнь умерла цзэнская княгиня Цзи-цзи.
 В 7 луне, в день цзя-цзы умер луский сановник Гунсунь-цзы.
 Чжоуский ван, когда вторглись жуны, обратился за помощью к Ци. Циский князь собрал князей направить войска для защиты Чжоу.
 В 12 луне состоялся съезд князей (военный) в Хуай. Присутствовали князья Ци, Сун, Чэнь, Вэй, Лу, Чжэн, Сюй, Син и Цао.

См. также

Примечания